Forest Park – park publiczny w Saint Louis
Miejscowości w USA:
 Forest Park – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Clayton
 Forest Park – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Forest Park – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Forest Park – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Oklahoma